Натуральне число 700
 700 рік до нашої ери
 700 рік нашої ери